Ai Maeda – attrice e cantante giapponese
 Aki Maeda – attrice e cantante giapponese
 Atsuko Maeda – attrice, cantante e modella giapponese
 Daizen Maeda – calciatore giapponese
 John Maeda – designer, insegnante e batterista statunitense
 Jun Maeda – scrittore, compositore, fumettista e autore di videogiochi giapponese
 Masayasu Maeda – cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Mahiro Maeda – regista, animatore e sceneggiatore giapponese
 Minoru Maeda – animatore e character designer giapponese
 Mitsuyo Maeda – judoka giapponese naturalizzato brasiliano
 Nobuaki Maeda – giocatore di go giapponese
 Nobuhiro Maeda – ex calciatore giapponese
 Ryōichi Maeda – ex calciatore giapponese
 Thomas Aquino Manyo Maeda – cantante giapponese
 Toshio Maeda – fumettista giapponese